L'edizione 1950-51 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Hasse Jeppson (Djurgårdens IF), con 17 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Malmö FF campione di Svezia 1950-51.
 AIK e Kalmar FF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1950
Calcio nel 1951
Campionato svedese di calcio